Henry kan syfta på:
 Henry, ett förnamn
 Henry (enhet), en enhet för induktans

Geografi

USA 

 Henry (ort i USA, Tennessee), Henry County, 
 Henry, Illinois, ort, Marshall County, 
 Henry (ort i USA, South Dakota), Codington County, 
 Henry (ort i USA, Nebraska), Scotts Bluff County, 

Robotskapade USAförgreningar